Aleksandr Vladimirovitch Boumaguine - en russe :  (Aleksandr Vladimirovič Bumagin) et en anglais :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga. Il a remporté la Coupe continentale 2006 avec le Lada. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2006 dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton au sixième tour, en cent-soixante-dixième position.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || 9|| 4|| 1|| 5|| 2|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 22|| 4|| 9|| 13|| 12|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti || Superliga|| 7|| 2|| 0|| 2|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 40|| 9|| 14|| 23|| 28|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 41|| 2|| 3|| 5|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 31|| 8|| 7|| 15|| 37|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 40|| 4|| 7|| 11|| 20|| 6|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 51|| 8|| 13|| 21|| 28|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Metallourg Novokouznetsk || KHL|| 39|| 6|| 5|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Metallourg Novokouznetsk || KHL|| 43|| 5|| 10|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 47|| 15|| 21|| 36|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 30|| 3|| 6|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 43|| 8|| 4|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 55|| 13|| 10|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 31 || 8 || 7 || 15 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 52 || 9 || 24 || 33|| 12 ||3 || 0 ||	2 ||2 || 2
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL ||20 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen ||13 ||3 ||11 ||14 ||2 ||15 ||7 ||6 ||13 ||4
|-
|2019-2020 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen ||46 ||11 ||36 ||47 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen || 16 || 3 || 16 || 19 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 1|| 3|| 6|| -2|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 6|| 8|| 16|| +2||align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en mars 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Frederikshavn IK